Die Harrow Sports Charlottesville Open 2017 fanden vom 20. bis 23. September 2017 in Charlottesville, Virginia, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2017/18 und gehörte zur Wertungskategorie PSA 25.

Vorjahressieger war Stephen Coppinger, der nicht erneut teilnahm. Der topgesetzte Nicolas Müller gewann das Endspiel gegen Greg Lobban in vier Sätzen.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Timothy Lasusa einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2017/18
Squashturnier in Charlottesville